Сахновський Костянтин (* 1879), учений у галузі залізобетонних конструкцій зі старшинсько-козацького роду на Полтавщині; з 1918 викладав у Ленінграді, з 1936 — проф. Ленінградського Інституту цивільної повітряного флоту; дійсний член Академії Будівництва і Архітектури СРСР, ряд друкованих праць з ділянок теорії й розрахунку залізобетонних конструкцій.

Література 

 

Радянські науковці